Дими́тр Ива́нов По́пов:
 Попов, Димитр Иванов (1894—1975) — болгарский химик-органик, академик.
 Попов, Димитр Иванов (псевдоним Димитр Полянов; 1876—1953) — болгарский поэт, публицист, редактор, лауреат Димитровской премии.